Kigezi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kigezi (vattendrag i Burundi, Rutana), 
 Kigezi (vattendrag i Burundi, Cankuzo), 

Robotskapade Burundiförgreningar